El miércoles 14 de diciembre de 1983, un Boeing 707 de TAMPA Colombia (hoy Avianca Cargo) se estrelló después de despegar del aeropuerto Olaya Herrera (en ese tiempo «Internacional») en Medellín, Colombia en un vuelo de ferry con dirección a Miami, Estados Unidos para un mantenimiento del avión matando a las tres personas a bordo y 22 personas más en tierra.

Aeronave  
La aeronave involucrada en el accidente era un Boeing 707-373C con número de serie 18707. El vuelo inaugural de la aeronave fue en 1963 y se entregó a World Airways como N375WA ese mismo año. Luego fue operado por Britannia Airways y British Caledonian como G-AYSI. En 1976, el avión fue alquilado a Singapore Airlines por dos meses. Luego, la aeronave se transfirió a International Air Leases como N3751Y, que arrendó la aeronave a TAMPA Colombia en 1980.

Tripulación 
A los mandos del vuelo se encuentra el Capitán Hugo Molina, el Primer Oficial Pedro Ramirez y el Ingeniero de Vuelo George Gilbert, los 2 pilotos tienen nacionalidad Colombiana mientras que el Ingeniero de Vuelo es Estadounidense

Accidente 
En la mañana del 14 de diciembre de 1983, exactamente a las 7:15 AM, la aeronave (apodada "El Abuelo") estaba programada para operar un vuelo de cargado de Flores de Medellín a Miami. Durante el carreteo y posterior despegue el motor no. 4 (exterior derecho) falló por completo por qué ingirió mucho pasto cortado que hay entre la calle de rodaje y la pista de despegue y aterrizaje. La tripulación regresó a Medellín, donde los mecánicos evaluaron los daños de la potencia del motor no. 4. Decidieron que el avión sería transportado a Miami para su reparación (En ese tiempo el Aeropuerto Olaya Herrera no contaba con los arreglos posibles a aviones o mucho menos con falla de motor). La carga de flores se descargó en Medellín para hacer la preparación para el vuelo en ferry. Hay que tener en cuenta que para ese vuelo es algo riesgoso y complicado, ya que un motor inoperativo, el despegue tendrá un 25 % menos de potencia de lo habitual y también con un solo motor funcionando en el ala derecha, tiende a inclinarse un poco a la derecha

Ocho horas más tarde, a las 3:30 PM, la aeronave despegó con el motor n° 4 al reposo. Durante el segundo intento de despegue, el motor no. 3 (interior derecho) falló por completo. El avión intentó aterrizar de emergencia de nuevo al Aeropuerto, sin embargo se inclinó aun más hacia la derecha tanto que sobrevuela encima del aeropuerto muy inclinado a la derecha y cayendo en picado y se estrelló contra una fábrica de textiles que hay al lado del aeropuerto, el sitio del accidente de encuentra entre la Clinica las Americas Promotora y el Centro Comercial Arkadia ubicado en el barrio Diego Echavarria en la Comuna 15 Guayabal (Medellín) Los tres miembros de la tripulación asi como 22 personas en tierra murieron, mientras que 15 personas más en tierra resultaron heridas.

Causa 
Actualmente no se sabe la causa exacta del accidente, lo que se tiene es que el motor no. 3 (interior derecho) explotó en el despegue y de ahí la perdida de control, dicen que el motor no. 3 explotó debido algo muy similar al motor no. 4 (ingestión de pasto cortado), mientras que otras personas dicen que el motor no.3 explotó debido a la sobrecarga excesiva de potencia que lo conduce a un sobrecalentamiento de los sistemas.

Galeria

Véase también 
 Vuelo 801 de Transbrasil
 Accidente de aviación
 Anexo:Accidentes más graves de aviación (1953-presente)
 Anexo:Accidentes e incidentes notables en la aviación civil
 Anexo:Accidentes por fabricante de aeronave

Referencias

Enlaces externos 
 

Accidentes e incidentes aéreos de 1983
Accidentes e incidentes aéreos en Colombia
Accidentes e incidentes de Boeing 707
Colombia en 1983
Historia de Medellín